Ursenbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Ursenbach (Schriesheim), Dorf der Stadt Schriesheim im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Ursenbach BE, Gemeinde im Verwaltungskreis Oberaargau, Kanton Bern

 Ursenbach (Kanzelbach), rechter Zufluss des hier noch Altenbach genannten Kanzelbachs beim Ursenbacher Hof, Stadtteil Ursenbach, Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Ursenbach (Langete), linker Zufluss der Langete bei Wystäge in der Gemeinde Leimiswil, Verwaltungskreis Oberaargau, Kanton Bern 

Siehe auch:
 Ursbach
 Urschenbach
 Ursentalbach